Niemcy:
 Völschow – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Greifswald

Osoby:
 Martin Völschow – burmistrz Greifswaldu
 Mövius Völschow – pomorski teolog
 Werner Völschow – niemiecki śpiewak